Нортленд:

 Нортленд - регіон Нової Зеландії.
 Нортленд - самопроголошена держава на території Сомалі в 2008-2009 роках.